GUJ steht für:
 Guaratinguetá Airport (IATA-Code), Flughafen von Guaratinguetá,  Bundesstaat São Paulo, Brasilien

guj steht für:
 Gujarati (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung